Seznam občin departmaja Martinique zajema 34 občin.

(CAC) Communauté d'agglomération du Centre de la Martinique, ustanovljena leta 2001.

Martinique